

Села:
 Демки — Черкаська область, Драбівський район

 Демки — колишнє село Іркліївського району Черкаської області, переселено 1960 року у зв'язку з затопленням чаші Кременчуцького водосховища